Балич (, , , ) — южнославянская и немецкая фамилия. Известные носители:

 Балич, Андрия (род. 1997) — хорватский футболист.
 Балич, Доминик (род. 1996) — хорватский футболист.
 Балич, Саша (род. 1990) — черногорский футболист.
 Балич, Ивано (род. 1979) — хорватский гандболист (ранее баскетболист), центральный защитник сборной Хорватии.
 Балич, Мирсад (род. 1962) — югославский боснийский футболист, игравший на позиции защитника.
 Балич, Ханно (род. 1981) — немецкий футболист.
 Балич, Хусейн (род. 1996) — австрийский футболист.
 Балич, Элвир (род. 1974) — боснийский футболист.